Schmitten kan syfta på

Geografi

Schweiz 

 Schmitten, Fribourg, ort och kommun, 
 Schmitten, Graubünden, ort och kommun,

Tyskland 

 Schmitten, Hessen, kommun,